Lionel Jules Carole (Alfortville, 12 de Abril de 1991) é um futebolista francês que atua como Lateral-Esquerdo. Atualmente, joga pelo Strasbourg.

Títulos
 Galatasaray
 Supercopa da Turquia: 2015
 Copa da Turquia: 2015-16

Ligações externas 
  zerozero.pt
  ForaDeJogo.net

Futebolistas da França
Futebolistas do Football Club de Nantes
Futebolistas do Sport Lisboa e Benfica
Futebolistas do Club Sportif Sedan Ardennes
Futebolistas da Espérance Sportive Troyes Aube Champagne
Futebolistas do Galatasaray SK
Futebolistas do Sevilla Fútbol Club
Naturais de Alfortville